Socket P — рознім мікропроцесорів, для мобільних персональних комп'ютерів на базі чипу Intel Core 2. Має шину частотою від 800 до 1066 MT/s, яка може передати до 400 MT/s для економії енергії. Був анонсований 9 травня, 2007, як частина платформи Santa Rosa. Socket P має 478 контактів, але не є сумісним з рознімами Socket M та Socket 478. Socket P також відомий, як 478-контактний Micro FCPGA або μFCPGA-478.

P